L'expression Oscars du cinéma 1998 fait en principe référence à la  des Oscars, qui a eu lieu en 1998 et honorait des films sortis en 1997.

Pour les films sortis en 1998 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1999.